

36-та окрема бригада берегової оборони  — з'єднання військ берегової оборони ЗСУ, що дислокувалося у Криму і існувало у 2003—2015 роках.
 36-та окрема бригада морської піхоти  — з'єднання військ морської піхоти ЗСУ, що дислокується у Миколаєві, створене у 2015 році.

36-та окрема мотострілецька бригада